Lundy, Eiland in het Verenigd koninkrijk
 Vuurtoren van Zuid-Lundy
 Vuurtoren van Noord-Lundy
 Oude vuurtoren van Lundy

 Lundy (paard), paardenras

Personen 
 Carmen Lundy, Amerikaanse Jazzzangeres